Яндекс.Транспорт — навигационное приложение для перемещения по городу без личного автомобиля, разработанное российской интернет-компанией «Яндекс», поддержка которого была прекращена в мае 2020 года из-за дублирования функций с «Яндекс.Картами». «Транспорт» отображал движение общественного транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси) и строил маршруты с его использованием, сообщал о доступности прокатных велосипедов и машин каршеринга.

История 
С 2011 года слои с остановками общественного транспорта и отображением движений транспортных средств в режиме реального времени были реализованы в «Яндекс.Картах» в нескольких регионах России. Однако в рамках основного приложения они не приобрели популярности: по статистике компании только 6 % строили маршруты с использованием городского транспорта, а слой с отображением движения транспортных средств был активирован у 0,001 % пользователей — нескольких сотен человек в день. В ходе исследования аудитории команда геолокационных сервисов «Яндекса» пришла к выводу, что 55 % пользователей карт пользуются общественным транспортом, и около трети из них предпочли бы специализированное приложение для этого сценария использования.

Это приложение, ориентированное на пользователей без личного транспорта, было разработано в 2013—2014 годах на базе библиотеки Yandex MapKit и выпущено на iOS и Android в конце марта 2014 года под именем «Яндекс.Транспорт». На старте возможность отслеживания движения общественного транспорта было доступно пользователям из Московской области, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Омска и Перми. В этих городах парк общественного транспорта был оснащён передатчиками GPS/ГЛОНАСС и местные власти были готовы предоставить данные спутникового мониторинга. В Москве возможность отслеживания движения транспорта была введена только в 2015 году, поскольку столичные власти отказывались предоставить «Яндексу» необходимую информацию. Переговоры об этом шли с 2011 года, и только после личной встречи главы интернет-компании Аркадия Воложа и мэра Москвы Сергея Собянина стороны пришли к согласию.

По мере достижения договорённостей с местными властями география работы «Транспорта» расширялась. В 2016 году в приложении появились города за пределами стран СНГ: в июле «Транспорт» начал показывать движение трамваев и автобусов в Хельсинки и Тампере на основе открытых данных  и предприятия общественного транспорта . В октябре в приложении появилась поддержка общественного транспорта Будапешта на основе открытых данных местного перевозчика Budapesti Közlekedési Központ. К лету 2017 года совокупная аудитория «Яндекс.Транспорта» во всех городах присутствия достигла 4 миллионов человек, причём около 30 % пользователей «Транспорта» вообще не пользовались мобильными «Яндекс.Картами».

Однако к 2020 году измеримая доля пользователей общественного транспорта в «Яндекс.Картах» выросла, и интернет-компания вернула возможность отслеживания движения общественного транспорта. В мае 2020 года «Яндекс» прекратил поддержку отдельного приложения «Транспорт», поскольку его функции были полностью представлены в приложении «Карт».В 2021 году ЯндексТранспорт появился в сервисе Яндекс Go

Интерфейс и возможности 
Основой интерфейса «Транспорта» была карта города с навигационными кнопками (масштаб, переход к собственному местоположению), отображением пробок, поисковая строка и меню построения маршрутов. В зависимости от транспортной инфраструктуры населённого пункта и доступности данных на карте могли быть представлены метки автобусов, троллейбусов, трамваев, маршрутных такси и других видов городского транспорта, которые перемещались в режиме реального времени. Нажатие на иконку транспортного средства выводило информацию о маршруте, на значок остановки — перечень проходящих через неё маршрутов. При поиске маршрута между двумя точками на карте приложение представляло в поисковой выдаче наиболее короткие варианты пути с подробностями об общем времени в дороге, числе пересадок, продолжительности движения пешком.

В 2017 году в «Транспорте» появились функция будильника, напоминающая пользователю о приближении к станции пересадки или конечной точке маршрута, слой станций городских велопрокатов с указанием числа доступных велосипедов и слой с автомобилями служб каршеринга. Несмотря на закрытие агрегатора «Яндекс.Каршеринг» для запуска собственного каршеринга «Яндекс.Драйв», компания сохранила информацию о других каршеринговых службах на соответствующем слое «Транспорта». С ноября 2017 года в Москве и Московской области приложение отдельно отмечало автобусы с низким полом, подходящие для людей с инвалидностью.

Принцип работы 
Сведения о движении транспортных средств «Яндекс» получает от организаторов перевозок, на машинах и составах которых установлены передатчики GPS/ГЛОНАСС. Вместе с координатами перевозчик передаёт «Яндексу» уникальный идентификатор транспортного средства, метку типа общественного транспорта, номер маршрута и время сигнала. «Яндекс» сверяет координаты с плановым маршрутом и при совпадении выводит метку на карту. Поскольку информация поступает с машины или состава раз в 20—60 секунд, «Яндекс» использует алгоритм-прогнозатор, который сглаживает движение метки транспортного средства по карте.

География 
На август 2018 года «Яндекс.Транспорт» работал в следующих городах:

Россия 

 Барнаул
 Владивосток
 Владимир
 Волгоград
 Волжск
 Вологда
 Воронеж
 Ейск
 Екатеринбург
 Йошкар-Ола
 Казань
 Калининград
 Калуга
 Каменск-Уральский
 Кемерово и Кемеровская область
 Кострома
 Красноярск
 Курск
 Липецк
 Магнитогорск
 Москва и Московская область
 Нижний Новгород
 Новокузнецк
 Новосибирск
 Обнинск
 Омск
 Пермь
 Рязань
 Салехард
 Самара
 Петрозаводск
 Санкт-Петербург
 Саратов
 Саров
 Севастополь
 Симферополь
 Смоленск
 Тверь
 Тольятти
 Тула
 Уфа
 Хабаровск
 Ханты-Мансийск
 Челябинск
 Череповец
 Чистополь

Белоруссия 

 Барановичи
 Брест
 Витебск
 Гродно
 Кобрин
 Могилёв
 Новополоцк
 Пинск
 Пружаны
 Минск

Казахстан 

 Алма-Ата
 Астана

Прочие страны 

 Будапешт (Венгрия)
 Вильнюс (Литва)
 Нью-Йорк (США)
 Окленд (Новая Зеландия)
 Рио-де-Жанейро (Бразилия)
 Таллинн (Эстония)
 Тампере (Финляндия)
 Торонто (Канада)
 Хельсинки (Финляндия)
 Эдмонтон (Канада)

Примечания

Комментарии

Сноски 

Транспорт